Кампо Дулсе има више значења:

 Кампо Дулсе (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Кампо Дулсе, Ел Савесо (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику